Clearing the Trail – cortometraggio western del 1927 diretto da Lewis D. Collins
Clearing the Trail – film western del 1928 diretto da B. Reeves Eason